

Brésil

Localités 
Humaitá, municipalité située dans l'État d'Amazonas ;
Humaitá, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul ;
Humaitá, quartier de la cité de Rio de Janeiro, située dans l'État de Rio de Janeiro ;
Humaitá, quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul ;

Cours d'eau
La Humaitá, rivière coulant dans l'État d'Acre ;

Paraguay 
Humaitá, ville et district située dans le département de Ñeembucú.

Architecture
La forteresse de Humaitá, ouvrage militaire défensif situé au sud d'Asuncion, au Paraguay, ayant joué un rôle durant la guerre de la Triple Alliance (1864-1870).

Navires 
  

Homonymie de toponyme